Il bandito fantasma (The Phantom Outlaw), film diretto da William Wyler (1927)
Il bandito fantasma (The Lone Rider Fights Back), film diretto da Sam Newfield (1941)